Knutstorpssjön kan syfta på:
Knutstorpssjön, Småland
Knutstorpssjön, Värmland